Kühler Morgen bezeichnet:
 Kühler Morgen (Linda), einen Weiler bei Rochlitz
 Kühler Morgen (Penig), einen Weiler bei Rochlitz
 Kühler Morgen (Wüstenbrand), einen Weiler bei Wüstenbrand